Loungo peut désigner :
Loungo, une commune rurale située dans le département de Lâ-Todin au Burkina Faso
Loungo, une localité située dans le département de Sabcé au Burkina Faso

Homonymie de localités